Denumirea de Antimovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Antimovo, un sat în comuna Tutrakan, regiunea Silistra;
 Antimovo, un sat în comuna Vidin, regiunea Vidin.